Curalotodo puede referirse a:

 El nombre común de la planta Coris monspeliensis.
 El nombre común de la planta Hypericum androsaemum
 El nombre común de la planta '''''Verbena officinalis.